Haripur w dystrykcie Saptari
 Haripur w dystrykcie Sarlahi
 Haripur w dystrykcie Sunsari

Zobacz też